Shakira peut faire référence à :
 Shakira Isabel Mebarak Ripoll dite Shakira (née en 1977),  une auteure-compositrice-interprète colombienne.
 Shakira, le dixième album studio de l'auteure-compositrice-interprète colombienne Shakira, sorti en 2014.